Evropska Formula 2 sezona 1982 je bila šestnajsto prvenstvo Formule 2. Potekalo je med 21. marcem in 8. avgustom 1982.

Koledar dirk

Rezultati

Dirkaško prvenstvo

Celoten pregled 

R20=odstopil, toda uvrščen NC=ni uvrščen R=odstopil NS=ni štartal NQ=ni se kvalificiral  NPQ=ni se predkvalificiral DIS=diskvalifikacija DIS(2)=diskvalificiran z drugega mesta

1982 v športu
1982